est un mot anglais correspondant en français aux expressions suivantes : « date butoir », « date limite », « échéance », « date de tombée » (dans le monde des médias), « date de clôture ».

 peut se rapporter à :

Cinéma, télévision 
 , un film réalisé par Oliver Drake en 1948.
 , une série télévisée américaine diffusée entre 1959 et 1961.
 , un film suédois réalisé par  en 1971.
 , un film réalisé par  en 1987.
 , un film de 1980 avec Stephen Young.
 Enquêtes à la une (), une série télévisée américaine en  de , créée par Dick Wolf et dont seulement cinq épisodes ont été diffusés entre le  et le  sur le réseau NBC.
 , une série télévisée néerlandaise diffusée entre 2008 et 2010.
 , un film de 2009 réalisé par Sean McConville avec Thora Birch.
 , un film suédois réalisé par  en 2012.

Jeux vidéo 
 , un jeu vidéo édité par Infocom en 1982.
 , un jeu vidéo édité par Psygnosis en 1996.

Littérature 
 , personnage de .
 , personnage et série de .
  magazine anglais voir .
 , roman de Mira Grant.
 , roman de .
 , jeu de rôle des éditions John Doe.
 deadline.com, un site de presse du groupe .
 , bande dessinée de Laurent-Frédéric Bollée et Christian Rossi.

Musique 
  groupe de .
  un label discographique.

Voir aussi

Référence 

Homonymie de titre